Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 272 dans le monde.

 Route fédérale 272 en Allemagne
 Route régionale 272 en Finlande
 Route européenne 272 en Lituanie